Вратиславия — польский струнный оркестр, созданный в 1996 году по инициативе скрипача Яна Станенды.
 (690) Вратиславия — крупный астероид Главного пояса, который был открыт 16 октября 1909 года.